Лулу може да се отнася за:
 Лулу (компания) – американска издателска компания
 Лулу (филм) – филм на Морис Пиала от 1980 година
 Лулу (албум) – музикален албум на музиканта Лу Рийд с Металика
 Лулу (певица) – псевдоним на шотландската певица Мери Макдоналд Маклафлин Лоури, р.1948 г.
 Лудвигслуст, град в Мекленбург, Германия, наричан „Лулу“